Пётр Иванович Вырубов ( — ) — , сенатор, почётный опекун Императорского Воспитательного дома, действительный камергер.

28.05.1792 года внесён в VI часть Дворянской родословной книги Московской губернии.

Происхождение 
Выходец из древнего русского дворянского рода Вырубовых — родоначальником которого был боярин Иван Михайлович Вырубов, во времена царствования  Ивана Грозного «жалованный вотчинами и поместьями» в Московском и Переяславском уездах.

Биография 
Служивший капитан-поручиком лейб-гвардии Измайловского полка – Пётр Вырубов, принял непосредственное участие в  государственном перевороте 1762 года, – был в числе того малого круга посвященных и влиятельных офицеров-измайловцев, поддержавших возведение на  русский престол Екатерины II. Впоследствии за свою преданность участники переворота были щедро вознаграждены и продолжили службу на благо Отечества.

По вступлении на престол Екатерина II грамотой от 3 августа 1762 года пожаловала капитану-поручику Петру Ивановичу Вырубову деревню Березовку и к ней 800 душ крестьян в  Пензенской провинции. Владел также 33 душами крестьян в сельце Егорьевке (Новосёлки) Коломенского уезда Московской губ., купленными в 1776 году у Шереметевых.

Являясь приближённым императрицы Екатерины II – государственный деятель Пётр Иванович Вырубов, осуществил блистательную карьеру, став одним из первых почётных опекунов  Императорского Воспитательного дома в Москве, – в те времена обязанности попечителей и опекунов возлагались лишь на людей, в чьей честности и порядочности были уверены в полной мере; в 1768 году получил "Золотой ключ Камергера", –  к концу жизни став действительным тайным советником и сенатором.

Скончался в Москве в 1801 году, был погребён в Новоспасском монастыре

Семья   
В семье Петра Иванович Вырубова родилось девять сыновей, все они служили в армии – одни в лейб-гвардии, другие в артиллерии, некоторые дослужились до генеральских чинов: Алексей, Павел, Иван (1766—1840; генерал-лейтенант, 1813), Сергей, Владимир, Всеволод, Андрей, Александр, Василий Петрович (10.04.1776 – 28.08.1840); двое дочерей: Анна, Софья.

Память 

 Портрет Петра Иванович Вырубова кисти Фёдора Рокотова из «опекунской серии» хранится с Государственной Третьяковской галерее. 

 Могильная плита на месте его погребения в Новоспасском монастыре в Москве, свидетельствует: «Вырубов Петр Иванович, действительный тайный сов., действительный камергер и разных орденов кавалер, который посвятил всю жизнь свою быть полезным для Отечества, родился 14 июля 1729 г., продолжал служить 58 лет, был сенатором 27 лет, ум. 10 сентября 1801 г.».

Примечания

Литература. Ссылки 
 Долгоруков П. В. Российская родословная книга. — СПб.: Тип. 3 Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1857. — Т. 4. — С. 355.

 Руммель В. В.  Вырубовы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

 Московский некрополь. В 3 томах / Сост. В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. Том 1 (А-И). – СПб, 1907. – С. 2/242.

Персоналии по алфавиту
Сенаторы Российской империи
Действительные тайные советники
Похороненные в Новоспасском монастыре